Ретюнин — русская фамилия; имеет женскую форму Ретюнина.

 Ретюнин, Александр Сергеевич  (род. 12 марта 1962) — российский журналист, главный редактор журнала «РЖД-Партнёр».
 Ретюнин, Марк Андреевич (1908—1942) — руководитель Усть-Усинского восстания заключенных в 1942 году, называемого также "Ретюнинским".